Bythocythere är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1866. Bythocythere ingår i familjen Bythocytheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Bythocythere